Josef Eichberger ist der Name folgender Personen:

* Josef Eichberger senior (1801–1862), deutscher Sänger, Gesangspädagoge, Opernregisseur und Intendant
 Josef Eichberger junior (1832–1906), deutscher Sänger 
 Josef Eichberger (Kriminalbeamter) (auch Joseph Eichberger; 1896–nach 1964), deutscher Kriminal- und Sicherheitsbeamter 

Siehe auch:
 Joseph Eichberger (1911–2009), US-amerikanischer Cartoonist, siehe Joe Lane (Cartoonist)